De teamcompetitie voor mannen is een van de onderdelen van het Tafeltennis tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen. Het toernooi wordt gespeeld volgens het Knock-outsysteem, waarbij de verliezende halvefinalisten om de bronzen medaille spelen.

De loting voor het toernooi vondplaats op 25 juli 2012, waarbij de landen waren geplaatst gebaseerd op de individuele ranking van de spelers van het land, waarbij de ranglijst van juli 2012 werd gehanteerd.

Medaillewinnaars

Toernooischema 

Mannen team